Херман Андрес Ланаро (; родился 21 марта 1986, Вилья Реджина, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник клуба «Универсидад Католика».

Клубная карьера 
Ланаро начал профессиональную карьеру в клубе «Уракан». 9 декабря 2007 года в матче против «Велес Сарсфилд» он дебютировал в аргентинской Примере. В 2008 году Херман покинул «Уракан» и несколько сезонов выступал за клубы низших дивизионов «Гильермо Браун», «Вилья Митре» и «Альмагро».

Летом 2013 года Ланаро перешёл в «Нуэва Чикаго». 17 августа в матче против «Эстудиантес Касерос» он дебютировал за новую команду. 7 декабря в поединке против «Комуникасьонес» Херман забил свой первый гол за «Чикаго». В конце сезона Ланаро помог команде выйти в аргентинскую Примеру.

Летом 2014 года он перешёл в чилийский «Палестино». 20 июля в матче против «Кобрелоа» Ланаро дебютировал в чилийской Примере. 14 декабря в поединке против «Уачипато» он сделал «дубль», забив свои первые голы за «Палестино».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Profile at BDFA Profile at
 Profile at Ceroacero Profile at

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Нуэва Чикаго»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Альмагро»
Игроки ФК «Гильермо Браун»
Игроки ФК «Палестино»